Les Monthey Rhinos sont un club suisse de football américain basé à Monthey en Suisse romande.

Le club 
Le club est affilié à la NSFL et comprend :
 une équipe élites de Tackle football américain,
 une équipe juniors de Tackle football américain.
 une équipe élite de Flag football
 une équipe juniors de Flag football

Palmarès 
 Ligue Nationale C (LNC)
 Champion : 1997
 Vice-champion : 1993, 1995, 1996
 NSFL
  du classement final de Flag Football Elite en 2009 et 2010
  du classement final de Flag Football Elite en 2011

Histoire 
Le club est fondé le  par Benoît Bosi, Roberto Costa et Alain Fournier. Ils sont entrainés de suite par Luis Samaniego qui restera leur entraîneur jusqu'à la fin 1990. En 1988, les Rhinos disputent cinq matches amicaux, dont leur premier match contre les Lausanne Sharks perdu 6-24. L'année suivante l'équipe joue dans la Ligue Nationale B, mais ne gagne aucun match. Le club connaît sa première victoire en championnat au cours de la saison 1990 de la LNB, victoire acquis face aux Aarau Outlaws (14-8). Malgré leurs bons résultats lors de cette saison le club déclare forfait pour le dernier match, et aussi pour les play-offs et leur match de barrage pour l'accession à la LNA. À la fin de la saison 1992 le club est relégué en LNC.

En 1993, le club réalise une bonne saison en LNC en finissant second ce qui lui permet de remonter en LNB. En 1994 la SAFV modifie encore une fois le mode de championnat en deux ligues, ligue Unique et ligue de promotion. Ils jouent dans la ligue unique mais perdent tous leurs matchs (0-8) L'équipe junior par contre termine au , ratant les play-offs à la différence de but. De retour en LNC en 1995 les Rhinos terminent une fois encore deuxième du championnat mais décident de ne pas monter en LNB pour cause de problème d’effectif. En 1996 ils réalisent une saison parfaite avec 6 victoires en autant de matches, mais perdent la finale face aux Scorpions La Côte sur le score de 8 à 6 et renoncent à monter en LNB malgré leur victoire en match de barrage. En 1997, ils remportent le titre en LNC face aux Argovia Thunderbirds (12-7). Évoluant toujours en LNC lors de la saison 1998, le club dispute les trois premiers matches avant de déclarer forfait pour le reste de la saison. En 1999 le club se désengage de la fédération et reste en veilleuse. 

Quelques essais sont faits durant les années suivantes afin de reconstituer l'équipe mais ce n'est qu'en 2005 que des anciens se joignent à quelques juniors prévus au départ pour débuter en flag football et décident de rejoindre la fédération romande nouvellement créée, la NSFL.

L'équipe montheysanne participe ainsi à la première compétition de cette nouvelle fédération. Sans succès lors des deux premiers tournois, les Rhinos disputent les play-offs en 2007, où ils perdent le match de classement pour la  contre les Riviera Saints.

La saison 2008 voit l'introduction en championnat de l'équipe junior qui termine au . L'équipe élite poursuit sa progression et s'incline en finale pour la  face aux Lausanne Sharks (nommé LUCAF dès la saison 2009).

Durant la saison 2009, les Rhinos vont inscrire trois équipes, une en tackle élite, une en tackle junior et une en flag élite.
L'équipe junior finit à une décevant  alors que l'équipe de flag remporte la médaille de bronze. L'équipe de tackle élite effectue une saison satisfaisante avec une fiche de 4 victoires pour 5 défaites. Malgré quelques problèmes d’effectif sur la fin de saison en raison de blessures, cette année 2009 a sonné comme l'heure d'un renouveau pour l’équipe montheysanne parvenant à mener la vie dure aux grosses cylindrées du championnat Elite. La preuve étant leurs résultats en championnat contre les Riviera Saints (défaite des Rhinos 06-14 ) et contre les LUCAF (défaite des Rhinos 14-22). Ces deux équipes se retrouveront par la suite en finale du NSFL BOWL V.

Déception pour les jeunes Rhinos lors de la saison 2010. Une partie des joueurs ayant atteint l’âge limite pour cette catégorie, l’équipe ne prend pas part au championnat junior faute d’effectif. Cependant, l’envie de jouer étant bel et bien là, une équipe junior de flag est mise en place. Deux équipes sont inscrites en championnat, les Old et les Wild. Les élites terminent comme l’année précédente à la troisième place, à nouveau barrés au stade des demi-finales par les Warriors de Genève, triples vainqueurs de la compétition.
Bilan plus mitigé pour le tackle élite. Nouveaux pulls blancs, nouveaux pantalons, une image plus homogène, mais qui ne se reflète malheureusement pas sur le terrain. Le premier match de championnat est complètement raté et sera à l’image de la saison, une accumulation de pertes de balles ou mauvais tackles qui laisseront un goût d’inachevé et bien loin des promesses de la saison précédente. Deux petites victoires à se mettre sous la dent, l’une dans le premier derby élite valaisan de l’histoire face aux Woodcutters de Sion et l’autre face aux Bandits de Morges, et quelques coups d'éclat, tel ce 19-26 face aux Seahawks de Genève, seule équipe invaincue, qui n'avait encaissé que 31 points en 7 matchs et qui finira vice-championne.

Par compte le club s'agrandit, le comité s'étoffe, de nouveaux joueurs rejoignent le club, des entraîneurs viennent épauler l'entraîneur, tout est en place pour lancer une saison 2011 pleine d'espoir.

De son côté, l’équipe élit de flag réalise le même parcours que l’année précédente en remportant à nouveau la médaille de bronze.

Saison par saison 

  

(1) Les Monthey Rhinos déclarent forfait pour un match de saison, pour le match de play-offs et le match de barrage.

(2) Les Monthey Rhinos ont disputé 3 matches de la saison avant de déclarer forfait.

Bilan

Liens externes 
  Site officiel du club
  Site officiel de la NSFL

Club de football américain en Suisse
Club sportif dans le canton du Valais
Club sportif fondé en 1987
Monthey